

Persone
 Douglas McBain, anche noto con l'abbreviativo Doug o Dougie (1924-2008) – calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Ed McBain, nome d'arte di Evan Hunter, nato Salvatore Albert Lombino (1926-2005) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 James William McBain (1882-1953) – chimico canadese
 Mark McBain (1959) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano
 Remy McBain (1991) – pallavolista portoricana

Altro
 McBain – città statunitense della Contea di Missaukee, Michigan
 McBain – film del 1991 diretto da James Glickenhaus

Pagine correlate
Bain